Сан Хуан Козокон има више значења:

 Општина Сан Хуан Козокон (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Козокон (Сан Хуан Козокон, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику